Соревнования по бегу на 1500 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 10 и 12 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в беге на 1500 метров являлась Ангелика Цихоцкая из Польши.

Лидер европейского сезона Сифан Хассан из Нидерландов не участвовала в розыгрыше медалей, так как решила сосредоточиться только на беге на 5000 метров (финалы этих дисциплин проходили в один день).

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 

Квалификация: первые 4 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 4 лучших по времени (q) проходили в финал.
На старт в 2 забегах вышли 24 легкоатлетки.

Финал 

Финал в беге на 1500 метров у женщин состоялся 12 августа 2018 года. В отсутствие Сифан Хассан дорога к золоту была открыта для Лоры Мьюр, имевшей личный рекорд минимум на 5 секунд лучше, чем у любой другой участницы финала. Британская бегунья вышла вперёд через 500 метров после старта и повела забег в удобном для себя темпе. Большинству соперниц он оказался не под силу, и Мьюр уверенно финишировала на первом месте. Она стала первой чемпионкой Европы в этом виде из Великобритании. Дольше всех за Мьюр держалась соотечественница Лора Уэйтман, но на финишной прямой всё же пропустила на второе место Софию Эннауи из Польши.

Примечания

Ссылки 
 

бег